Jméno Josef Müller přísluší mnoha osobnostem. Mimo jiné to jsou:
 Josef rytíř Müller z Jiřetína (1792–1862), český politik, pražský purkmistr
 Josef Müller (statkář) (cca 1810–1890), český statkář a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Josef Müller (hudebník) (1817–1885), český varhaník a skladatel
 Josef Müller (politik z Mostecka) (1820–1883), českoněmecký politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Josef Müller (numismatik) (1834–1910), spisovatel, numismatik, odborník na hornictví, ředitel c.k. hlavní mincovny ve Vídni (portrét, životopis)
 Josef Müller (češtinář) (1853–1938), učitel českého jazyka, tvůrce učebnic češtiny a reformátor jazykového vyučování
 Josef Müller (politik) (1898–1979), bavorský politik a zakladatel CSU
 Josef Müller (textilní výtvarník) (1931–1994), český textilní výtvarník, výtvarný vedoucí Gobelínové a restaurátorské dílny v Jindřichově Hradci